Het seizoen 1988/89 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 2 september 1988 en eindigde op 30 april 1989. 

Standaard Wetteren won in Vierde Klasse A, KVO Aarschot won in Vierde Klasse B, KFC Poederlee won in Vierde Klasse C en UR Namur won in Vierde Klasse D.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 KHO Merchtem (rechtstreeks uit 3A)
 KSV Oudenaarde (rechtstreeks uit 3A)
 AS Eupen (rechtstreeks uit 3B)
 RFC Hannutois (rechtstreeks uit 3B)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 K. Lyra TSV
 KVV Oude God Sport

Brabant
 RCS Brainois
 KFC Strombeek

Limburg
 K. Eendracht VV Genenbos
 VK Zepperen

Oost-Vlaanderen
 RRC Heirnis Gent
 Standaard Wetteren

West-Vlaanderen
 KFC Izegem

Henegouwen
 FC Lignette

Luik
 R. Prayon FC
 SRU Verviers

Luxemburg
 R. Jeunesse Arlonaise

Namen
 RCS Condruzien

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 Standaard Wetteren (kampioen 4A)
 KVO Aarschot (kampioen 4B)
 KFC Poederlee (kampioen 4C)
 UR Namur (kampioen 4D)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 KSV Oudenaarde (rechtstreeks uit 4A)
 RCS Brainois (rechtstreeks uit 4A)
 KSK Halle (rechtstreeks uit 4A)
 SV Asse (rechtstreeks uit 4B)
 K. Wuustwezel FC (rechtstreeks uit 4B)
 FC Testelt (rechtstreeks uit 4B)
 RFC Malmundaria 1904 (rechtstreeks uit 4C)
 RCS Visétois (rechtstreeks uit 4C)
 K. Bilzerse VV (rechtstreeks uit 4C)
 Wallonia Association Namur (rechtstreeks uit 4D)
 Bomal FC (rechtstreeks uit 4D)
 R. Jeunesse Arlonaise (rechtstreeks uit 4D)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4